

Вельки Чепчін — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.
 Мали Чепчін — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.